
Molekulska formula -{C12H14N2O2}- se može odnositi na:

 N-Acetilserotonin
 Mefenitoin
 1-Metiltriptofan
 Primidon
 Rogletimid